Menominee puede referirse a:

Los menominee, pueblo amerindio de Wisconsin.
La lengua menominee.
La ciudad de Menominee.
Es también el nombre de varios condados de Estados Unidos (Menominee County):
Condado de Menominee (Míchigan).
Condado de Menominee (Wisconsin).